Sezon GET-ligaen został rozegrany na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 74. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Stavanger Oilers, która w finale poprzedniej edycji pokonała Lørenskog IK 4:2. Pierwsze mecze sezonu odbyły się we wrześniu 2012 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się w marcu 2013 roku.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 13 września 2012, a zakończył 28 lutego 2013 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 45 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której rywalizowały o mistrzostwo Norwegii.

 Tabela

Faza play-off

Bibliografia 
 Wyniki i terminarz

Hokej na lodzie w Norwegii
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2011 w Norwegii
2012 w Norwegii